Aleksandr Aleksandrovič Kotov – scacchista sovietico
 Oleg Valerievič Kotov – cosmonauta ucraino naturalizzato russo
 Pavel Kotov – tennista russo
 8246 Kotov – asteroide

Pagine correlate

Kotova